12 жіноча шахова Олімпіада проходила в рамках 27 шахової Олмпіади, що відбувалась з 14 листопада по 2 грудня листопада 1986 року в Об'єднаних Арабських Еміратах, у місті — Дубай.

У змаганнях взяли участь 49 команд, у складі яких було 193 шахістки, серед яких 17 гросмейстерів, 31 міжнародний майстер та 10 майстрів ФІДЕ, які зіграли 1008 партій.

Турнір проходив за швейцарською системою. Команди зіграли 14 турів.

Місця визначались за: 1. Кількістю очок. → 2. Коефіцієнтом Бухголця. → 3. Кількістю командних очок (КО).

Контроль часу: 40 ходів за 2 години, потім 60 хвилин на наступні 20 ходів.

Підсумкова таблиця 
 М — місце.
 Б — Коефіцієнт Бухгольца.
 Очки — сума набраних очок усіма шахістами (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку).
 КО — неофіційні командні очки, набрані всією командою (2 за перемогу команди, 1 — нічия, 0 — поразка).
 Курсивом — місце суперника.
 () — сума набраних очок у матчі всіма шахістами.
 К — додаткові команди.

Примітки

Джерела
 OlimpBase 

Шахові олімпіади
1986 у шахах
1986 в спорті ОАЕ
Спортивні змагання в ОАЕ
Дубай
Листопад 1986
Грудень 1986